Bílý kříž může znamenat:

 Bílý Kříž (osada) – horská osada a rekreační oblast v Zadních horách v Beskydech
 Bílý kříž (přírodní rezervace) – přírodní rezervace poblíž obce Stálky v okrese Znojmo
 Bílý kříž (dům) – domov péče o válečné veterány v Karlových Varech